Douglassville puede referirse a dos poblaciones estadounidenses:

  Douglassville (Pensilvania); o
  Douglassville (Texas).